

Patronyme

 Bernard Lajarrige, pseudonyme de Bernard Leynia de La Jarrige  (1912-1999), comédien français.
 Louis Leynia de La Jarrige (1873-1939), oncle du précédent, peintre animalier et illustrateur de La Semaine de Suzette.
 Louis Henry Leynia de La Jarrige (1837-1898), oncle du précédent, général français.
 Jean Lajarrige (1919-1986), universitaire et traducteur français spécialiste du polonais.
 Louis Lajarrige (1875-1956), homme politique français.
 Christian Lajarrige (2020), 
contrôleur général de police (P.A.F). 
Patronyme français
Homonymie
Homonymie de patronyme